Trinia henningii är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Trinia henningii ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
henningii